Sampo hat folgende Bedeutungen:

 Sampo, magisches Artefakt aus der finnischen Mythologie.
 (2091) Sampo, ein kleiner Asteroid aus dem Hauptgürtel. 
 Sampo (Unternehmen), Finanzunternehmen aus Finnland.
 Sampo (Schiff), ein finnischer Eisbrecher der heute als Passagierschiff genutzt wird
 Sampo Rosenlew, ein finnischer Hersteller von Landtechnik, insbesondere Mähdreschern
 Originaltitel des Films Das gestohlene Glück (1959)

Sampo ist auch ein männlicher finnischer Vorname.